Юрий Иванович Уточкин (25 октября 1946 г.) — советский и российский учёный-, специалист в области комплексного рафинирования жидких расплавов. Доктор технических наук, профессор кафедры  металлургии стали, новых производственных технологий и защиты металлов НИТУ "МИСиС". Заместитель генерального директора – технический директор ПАО "Объединённые машиностроительные заводы". Лауреат Премии Совета министров СССР.

Биография 
Юрий Иванович Уточкин родился 25 октября 1946 года.

В 1971 г. — окончил с отличием Московский институт стали и сплавов.

1971—1974 гг. — аспирант очного обучения Московского института стали и сплавов.

1974—1988 гг. — доцент кафедры электрометаллургии стали и ферросплавов.

1988—1991 гг. — проректор по вечернему и заочному обучению Московского института стали и сплавов.

1991—2000 гг. — профессор кафедры электрометаллургии стали и ферросплавов Московского института стали и сплавов.

С 2000 г. — директор центра металлургии, директор по научно-техническому развитию ПАО "Объединённые машиностроительные заводы".

Все время работы в ПАО "Объединённые машиностроительные заводы" продолжал заниматься научной и преподавательской деятельностью. Сейчас - профессор кафедры металлургии стали, новых производственных технологий и защиты металлов НИТУ "МИСиС".

28 июля 2016 г. выведен из состава правления ПАО ОМЗ. Сейчас занимает должность заместителя генерального директора – технического директора компании.

Научная и педагогическая деятельность 
Ю.И. Уточкин принадлежит ко второму поколению выпускников физико-химического факультета МИСиС, немало способствовавшего развитию новых идей и решений по ключевым вопросам физико-химии в металлургии.

Вскоре после окончания с отличием МИСиС выполнил научную работу, связанную с термодинамической устойчивостью высокотемпературных систем, позволяющих прогнозировать процессы рафинирования жидкого металла. Это работа стала основой для его кандидатской диссертации, защищенной в 1974 году по теме «Изучение роли свойств поверхностей раздела фаз при удалении неметаллических включений из стали».

В этом же году был приглашен для работы на кафедру электрометаллургии стали и ферросплавов, где развивал научные направления, связанные с изучением сорбционных шлаковых смесей, комплексным рафинированием жидких расплавов и др. По этим вопросам в 1987 г. защитил докторскую диссертацию. Под руководством Ю.И. Уточкина выполнили и защитили кандидатские диссертации 20 человек. В качестве приглашенного профессора работал в Лондонском университете.

Ю. И. Уточкин является инициатором создания в НИТУ «МИСиС» специализации «Информатика и предпринимательство в металлургии». Был главным редактором журнала «Электрометаллургия», членом редакционных коллегий нескольких отраслевых научных журналов.

Признание 
Ю.И. Уточкин является лауреатом Премии Совета министров СССР, почётным металлургом РФ, почетным машиностроителем РФ, почётным работником высшего образования РФ, имеет правительственные награды.

Источники 
Ю.И. Уточкин на сайте ПАО "Объединённые машиностроительные заводы"

Биография Ю.И. Уточкина на портале Rusmet.ru

К 60-летию Ю.И. Уточкина. Известия вузов. Чёрная металлургия. 2006 г. № 12. С. 68.

Примечания 

Выпускники МИСиСа
Преподаватели МИСиСа
Учёные МИСиС